Velika nagrada Albija 1933 je bila sedemindvajseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 27. avgusta 1933 v francoskem mestu Albi, istega dne je potekala še dirka za Veliko nagrado Marseilla.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Louis Braillard
| Privatnik
| Bugatti T51
| 22
| 1:25:19.6
| 2
|-
! 2
| 6
|  Whitney Straight
| Privatnik
| Maserati 26M
| 22
| 1:25:25.0
| 1
|-
! 3
| 16
|  Benoît Falchetto
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 22
| 1:26:08.0
| 4
|-
! 4
| 12
|  Marcel Jacob
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 20
| +2 kroga
| ?
|-
! 5
| 10
|  Jean Delorme
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 16
| +6 krogov
| ?
|-
! 6
| 22
|  Laurens Cousiné
| Privatnik
| Bugatti T35
| 14
| +8 krogov
| ?
|-
! Ods
| 2
|  Stanisłas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T51
| 18
| 
| 3
|-
! Ods
| 26
|  Genaro Léoz-Abad
| Privatnik
| Bugatti T35
| 15
| 
| ?
|-
! DNS
| 20
|  Pierre Félix
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 
| 
| 5
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933